Scilla est un nom commun ou propre qui peut désigner :

Nom commun
 Scilla est un genre de plantes herbacées, les scilles véritables.

Toponyme
 Scilla ou Scillium ou Scilium ou Scilli ou Scili ou Schele, ancienne ville de la province romaine d'Afrique, aujourd'hui Kasserine.
 Scilla, commune italienne de la province de Reggio de Calabre.